Le mot détente s'utilise avec les sens suivants :
 couramment, il s'agit d'un synonyme de relaxation ;
 en thermodynamique, la détente d'un gaz est le contraire de la compression ;
 en sport, la détente sèche est relative à hauteur d'un saut ;
 en politique, la détente est un apaisement des tensions hors conflit : voir Détente (guerre froide) ;
 sur les armes à feu, la détente permet de provoquer le départ du coup de feu.
 nom de famille, Richard Détente, Youtubeur vulgarisant l'économie.

Voir aussi